Шийи (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Шийи (Верхняя Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Савойя.
 Шийи (Сомма) — коммуна во Франции, в департаменте Сомма.